Noulet ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie Noulet (1892–1978), belgische Romanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Jean-Baptiste Noulet (1802–1890), französischer Naturforscher und Romanist